Bleach kan avse:

 Bleach (manga) – en japansk manga och anime
 Bleach (musikalbum) – ett musikalbum av bandet Nirvana